Rakitnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ракитница) :
Rakitnitsa, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Rakitnitsa, village bulgare de l'obchtina de Bregovo, situé dans l'oblast de Vidin.
en macédonien (le nom étant écrit Ракитница) :
Rakitnitsa, village de la municipalité de Demir Hisar.